Chérin peut se référer à :
 Bernard Chérin, un généalogiste et historiographe français
 Chéri Chérin, un peintre congolais (RDC)
 Louis Nicolas Hyacinthe Chérin, un général français de la Révolution

Homonymie de patronyme